Juan el Ermitaño puede referirse a:

 Juan el Ermitaño (Armenia) (siglo IV)
 Juan de Licópolis  (f. 394)
 Juan II de Alejandría (f. 516)
 Juan Hesicasta (f. c. 558)
 Juan Xenos (f. c. 1030)
 Juan de Ortega (f. 1163)
 Juan de Tufara (f. 1170)